Irákleio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Irákleio (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Heraklion, regionhuvudort, Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar